Aleksandr Menkov (1990-),  athlète russe, spécialiste du saut en longueur ;
 Vadim Menkov (1987-), céiste ouzbek.